«Росси́я здесь навсегда́» — лозунг, употребляемый российскими властями и пропагандистами для описания оккупации территорий Украины.

Прообраз для плакатов с лозунгом 
15 мая 2022 года профессиональный фотограф Анна Пасичник, уроженка Киевской области, опубликовала в Instagram фотосессию со своим сыном Ярославом и его лучшей подругой. На одной из фотографий дети в вышиванках стояли на рапсовом поле в Киевской области, а на другой непосредственно Пасичник на том же поле обнимает девочку. Пасичник разместила фотосессию на сайте по продаже фотографий Shutterstock с подписью «Дети просят поддержки для Украины» на английском. Однако именно эти кадры с детьми использовались на билбордах в оккупированном Херсоне.

Спустя несколько недель пророссийское издание Херсон.ру опубликовало фото билбордов с лозунгами «Россия здесь навсегда!», «Херсон — навеки с Россией», «Херсон — русский город». При этом были использованы изображения Анны Пасичник — однако за спиной детей был изображён флаг России, а цветы рапса заменили цветочной поляной. Из разговора фотографов Анна узнала, что её фотографии использовались на пропагандистском билборде. Пасичник якобы получила 20 центов за продажу фото на Shutterstock, и если бы она знала, что фото купят представители действующих российских властей, то не продала бы его ни за какие деньги.

Русская служба «Би-би-си» сообщает, что плакаты с ребёнком фотографа были опубликованы в Херсоне после 18 июля. Всего в похожем стиле было сделано три билборда. Издание обнаружило билборды с использованием фотографий Анны Пасичник на Новой Каховке. 24 августа, в День независимости Украины, Анна Пасичник опубликовала в Instagram пост, в котором открыто высказалась против использования её фотографий в оккупированном Херсоне.

Хронология использования 
Лозунг употреблялся ещё до вторжения России на Украину по отношению к Крыму. Например 4 ноября 2021 года, в День народного единства, президент России Владимир Путин отметил, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что «такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа».

Представители российских властей на различных уровнях неоднократно заверяли, как россиян, так и жителей оккупированных украинских территорий, что Россия там навсегда:

 6 мая — секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в обращении к жителям Херсонской области сказал, что Россия здесь навсегда и что «в этом не должно быть никаких сомнений».
 2 июня — глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что действия органов власти и военных, находящихся на территории Херсонской области «ясно дают понять», что в регионе «уже навсегда установлена власть Российской Федерации».
 8 июня — замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что Россия начинает подготовку к референдумам на Украине.
 18 июня — глава исполкома «Единой России» Александр Сидякин заявил, что на оккупированных территориях Украины скоро начнут выдавать паспорта.
 6 июля — Турчак отметил, что Россия с оккупированных регионов никуда не уйдёт.
 24 сентября — замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область никогда не вернётся в состав Украины.
 30 сентября — президент России Владимир Путин, выступая на церемонии аннексии Россией четырёх территорий, заявил: «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все — люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда».
 4 ноября — в День народного единства глава херсонской военно-гражданской администрации  пообещал: «Русский город никто и никогда сдавать не будет. Русские не сдаются!».
 9 ноября — вечерние новости российских государственных телеканалов начались с доклада командующего российской группировкой на Украине Сергея Суровикина министру обороны России Сергею Шойгу. В тот же день в обращении к херсонцам назначенная Россией городская военно-гражданская администрация отметила, что Херсон — «неотъемлемая часть Российской Федерации. И сдавать или отдавать русский город никто и никогда не будет».

После начала оккупации Херсона российские власти развесили по городу плакаты с надписями «Россия здесь навсегда». По данным Русской службы «Би-би-си», плакаты на улицах Херсона о том, что Россия возвращается навсегда, появились в мае 2022 года. Иногда эти лозунги сопровождались изображениями русских героев XVIII века в память об основании Херсона как города-крепости в 1778 году императрицей России Екатериной II. В августе в Херсоне были развешены плакаты с утверждением «Херсон навеки с Россией».

11 ноября 2022 года Минобороны России сообщило, что все российские военные, находившиеся на правом берегу Днепра, выведены на левый берег. В связи с этим в Херсоне стали срываться баннеры с изображением девочки, российского триколора и надписью «Россия здесь навсегда». Лозунг стал поводом для шуток в социальных сетях. Военный эксперт по России из  в Стокгольме Йохан Норберг сообщил: «Это огромный политический провал для России. Эта территория была аннексирована всего шесть или семь недель назад — вы помните эти лозунги „Россия здесь навсегда“ и всё такое, — и теперь от неё отказываются».

Примечания 

Политические лозунги России
Вторжение России на Украину в культуре и искусстве
Появились в 2022 году на Украине
Пропаганда в России во время вторжения на Украину (2022)